El crepúsculo de los dioses puede referirse a:

 Sunset Boulevard (película) una película de Billy Wilder titulada así en España o
 El ocaso de los dioses una ópera de Richard Wagner.

 El Crepúsculo de los Dioses, escrito por  Richard Garnett,(1835-1906), encargado de la biblioteca del museo británico. Título original "The Twilight of the Gods". 1880. Se trata de una serie de cuentos fantásticos en los que se narra con humor corrosivo una interpretación de ciertos episodios históricos o mitológicos.